Пермогорское сельское поселение или муниципальное образование «Пермогорское» — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Красноборском муниципальном районе Архангельской области. 

Соответствует административно-территориальной единице в Красноборском районе — Пермогорскому сельсовету.

Административный центр — деревня Большая (Пермогорье).

География 
Пермогорское сельское поселение находится в центре Красноборского района Архангельской области. Выделяются притоки Северной Двины: Шокша, Раща.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 35 населённых пунктов.

Экономика

См. также 
 Список населённых пунктов Красноборского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области

Известные уроженцы 
 Опякин, Павел Прокофьевич (1898—1966) — советский военачальник, гвардии генерал-майор. Родился  в деревне Клестовская, ныне несуществующая деревня располагавшееся на территории поселения.

Примечания

Ссылки 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (текущая редакция от 15.02.2010, возможность просмотра всех промежуточных редакций), (первоначальная редакция от 2004 года)
 Красноборский район // Подчинённые пункты Кулижского сельсовета (Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах)
 Красноборский район // Подчинённые пункты Пермогорского сельсовета (Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах)

Карты 
 Пермогорское поселение на карте Wikimapia
 [mapp38.narod.ru/map2/index21.html Топографическая карта P-38-XXI,XXII. Красноборск]

Сельские поселения Архангельской области
Муниципальные образования Красноборского района